Damernas sprint vid världsmästerskapen i nordisk skidsport 2021 arrangerades den 25 februari 2021 i Oberstdorf i Tyskland. Det var den första tävlingen i längdåkning som avgjordes under mästerskapet. Tävlingen var i klassisk stil och sprintbanans distans var 1,2 km. 111 utövare från 43 nationer deltog.

Världsmästare blev Jonna Sundling från Sverige som därmed tog sin första världsmästerskapsmedalj. Hon blev även den första svenska kvinnan att vinna VM-guld i sprint sedan 2005 då Emelie Öhrstig vann. Silvermedaljör blev Maiken Caspersen Falla från Norge som tog sin femte raka VM-medalj i sprint och sin tionde världsmästerskapsmedalj i karriären. Bronsmedaljör blev Anamarija Lampič som därmed tog sin andra VM-medalj i karriären; hennes första kom i damernas sprintstafett 2019. Hon blev även den första slovenska längdskidåkaren att ta en individuell VM-medalj sedan Petra Majdič tog brons i sprint 2011.

Regerande världsmästare från 2019 var Maiken Caspersen Falla från Norge medan Stina Nilsson från Sverige var regerande silvermedaljör och Mari Eide från Norge var regerande bronsmedaljör. Av dessa tre deltog endast Falla i tävlingen; Nilsson hade bytt sport från längdåkning till skidskytte och Eide var inte en del av det norska lag som deltog under mästerskapet.

Resultat

Final

Semifinaler 
Ettan och tvåan i varje heat gick direkt vidare till nästa finalomgång. Utöver dessa gick två åkare vidare på tid som "lucky losers".

Semifinal 1

Semifinal 2

Kvartsfinaler 

Kvartsfinal 1

Kvartsfinal 2

Kvartsfinal 3

Kvartsfinal 4

Kvartsfinal 5

Kval 
De 30 bästa åkarna tog sig vidare till kvartsfinal.

Referenser 

Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2021